Алфред Гринхут (Загреб, 1882 — Загреб, 10. октобар 1946) је био југословенски и хрватски глумац и редитељ.

Глумац 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1910.-те
|-
| 1919. || Врагољанка || /
|-
| 1919. || Двије сиротице || /
|-
| 1919. || Бришем и судим || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1920.-те
|-
| 1925. || Дворови у самоћи || /
|}

Редитељ 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1910.-те
|-
| 1919. || Врагољанка || /
|-
| 1919. || Двије сиротице || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1882.
Умрли 1946.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Југословенски редитељи
Загрепчани
Хрватски редитељи